Игуанодонты () — группа орнитоподных динозавров, живших на всех континентах планеты с поздней юры по окончание мела ( назад).

Эволюция 
Окаменелости игуанодонтов известны с юрского периода, однако в течение мелового периода данная группа растительноядных стала чрезвычайно успешной, расселившись по всему миру. В настоящее время имеется уже длинный список таксонов «передовых» игуанодонтов, относящихся к раннему мелу Азии. Разнообразие и обилие этих форм дает возможность предположить, что ранние игуанодонты впервые появились на территории современной Азии, а затем мигрировали в другие части мира. С течением времени суперконтинент Пангея раскололся на более мелкие массивы суши и к концу мелового периода они были ограничены пределами современных континентов.

Несмотря на своё широкое распространение, в Северной Америке остатки игуанодонтов этого периода встречаются чрезвычайно редко. В основном они сконцентрированы в формации штата Юта, которая охватывает 40 млн лет эволюции (например, Hippodraco scutodens и Iguanacolossus fortis).

В течение их эволюционной истории происходило несколько серьёзных изменений в морфологии между более базальными таксонами и гадрозавридами. Предчелюстные зубы утрачиваются, в то время как верхнечелюстные и нижнечелюстные зубы становятся более многочисленными, с более высокой коронкой и плотно упакованными в «зубные батареи». Кроме того, существует общая тенденция к увеличению размеров игуанодонтов, которые переходят от двуногого к четвероногому способу передвижения.

Систематика 
Наименование таксона Iguanodontia часто приписывают Л. Долло (1888 год). Тем не менее название Iguanodontia было впервые использовано Георгом Бауром в 1891 году и. Он не считал динозавров естественной группой и предполагал, что название Iguanodontia будет отрядом или подотрядом на уровне эквивалентному Crocodylia. Ричард Лалл (1911 год) определил игуанодонтов как орнитоподов, которые не имели панциря и рогов. В середине двадцатого века термин Iguanodontia вышел из употребления, в то время как семейство Iguanodontidae стало широко используемым. В 1986 году Пол Серено восстановил кладу Iguanodontia. Он диагностировал таксон на основании следующих признаков: «отсутствие предчелюстных зубов, наличие листовидных зубчиком на щёчных зубах и потеря одной фаланги III пальца кисти».

До сих пор общепринятой точки зрения насчёт таксономического ранга группы не существует. Iguanodontia часто указывается как инфраотряд в пределах подотряда Ornithopoda, хотя у Бентона (2004) в списках орнитоподов Iguanodontia как инфраотряд не значится. Традиционно игуанодонты были сгруппированы в надсемейство Iguanodontoidea и семейство Iguanodontidae. Тем не менее, филогенетические исследования показывают, что традиционные «игуанодонты» являются парафилетической группой, ведущей к гадрозаврам («утконосым динозаврам»). Такие группы, как Iguanodontoidea, всё ещё иногда используются в качестве безранговой клады в научной литературе, хотя многие традиционные «игуанодонты» теперь включены в более инклюзивные группы Hadrosauroidea.

Включает в себя несколько групп:

Ankylopollexia — клада в составе группы Iguanodontia, в которую входят 2 группы динозавров: Styracosterna (группа птицетазовых динозавров, живших в юрском и меловом периодах на всех континентах, включая Антарктиду) и Camptosauridae.

Dryomorpha — клада в составе группы Iguanodontia, включающая в себя семейство Dryosauridae.

Таксономия 

Инфраотряд Орнитоподы (Ornithopoda)
 Группа Iguanodontia
 Albisaurus
 Barilium
 Bihariosaurus
 Muttaburrasaurus
 Osmakasaurus
 Proplanicoxa
 Ratchasimasaurus
 Sellacoxa
 Tenontosaurus
 Семейство Rhabdodontidae
 Mochlodon
 Rhabdodon
 Zalmoxes
 Группа Dryomorpha
 Семейство Dryosauridae
 ?Callovosaurus
 Dryosaurus
 Planicoxa
 Valdosaurus
 Группа Ankylopollexia
 Семейство Camptosauridae
 Camptosaurus
 Cumnoria
 Draconyx
 Группа Styracosterna
 Dakotadon
 Hippodraco
 Hypselospinus
 Iguanacolossus
 Kukufeldia
 Lanzhousaurus
 Lurdusaurus
 Uteodon
 Группа Hadrosauriformes
 Dollodon
 Xuwulong
 Надсемейство Hadrosauroidea
 Надсемейство Iguanodontoidea*
 Altirhinus
 Bolong
 Delapparentia
 Lurdusaurus
 Lanzhousaurus
 Mantellisaurus
 Группа Euiguanodontia
 Macrogryphosaurus
 Talenkauen
 Семейство Iguanodontidae
 Iguanodon
 Amblydactylus
 Gypsichnites
 Hadrosauropodus
 Iguanodontipus
 Ornithopodichnus
 Sinoichnites
 Sousaichnium

Кладограмма 
Упрощённая кладограмма, представленная Эндрю МакДональдом и его коллегами в 2011 году:

Кладограмма на основе матрицы данных Butler et al., 2008 в версии Godefroit et al., 2014:

Примечания 

 
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода